Behördenkennzeichen sind spezielle Kraftfahrkennzeichen:

 für Deutschland, siehe Kfz-Kennzeichen (Deutschland)#Behördenkennzeichen
 für Österreich, siehe Kfz-Kennzeichen (Österreich)